Равноде́нствие:

 Равноденствие — момент, когда центр Солнца в своём видимом движении по эклиптике пересекает небесный экватор.
 «Равноденствие» — седьмой студийный альбом группы «Аквариум» 1987 года.
 «Равноденствие» (Equinoxe) — альбом Жана-Мишеля Жарра 1978 года.